2 miejscowości w Polsce: 
 Mariantów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Zagórów 
 Mariantów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Władysławów